Бакорачи има више значења:

 Бакорачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакорачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику